Stati Uniti d'America
 North Washington – census-designated place della Contea di Adams, Colorado
 North Washington – città della Contea di Chickasaw, Iowa
 North Washington – territorio non organizzato della Contea di Washington, Maine